Europeiska cupvinnarcupen 1993/1994 vanns av Arsenal, England som i finalen slog Parma, Italien med 1-0 på Parken i Köpenhamn den 4 maj 1994.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Säsongen 1993/1994 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1993 i Europa
1994 i Europa
Fotbollssäsongen 1993/1994
1993/1994